NUX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Novyj Urehgoj (Russia)